Lobjoit ist der Nachname folgender Personen:
 Billy Lobjoit (* 1993), englischer Fußballspieler
 Leon Lobjoit (* 1995), englischer Fußballspieler